Бахтияр Карипуллаевич Артаев (; 14 марта 1983, Джамбул, Казахская ССР) — казахстанский боксёр, олимпийский чемпион, Десятикратный чемпион страны Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Биография 
Боксом занимается с 10 лет. В 1998 году стал чемпионом Казахстана среди юношей.

Олимпийский чемпион в Афинах 2004 года по боксу в весовой категории до 69 кг. В последний день Олимпиады он выиграл единственную для Казахстана золотую медаль, тогда же получил Кубок Вэла Баркера как лучший боксёр Олимпиады. В полуфинальной схватке он выиграл у двукратного олимпийского чемпиона, самого титулованного боксера России Олега Саитова (в Сиднее именно Олег был обладателем кубка Вэла Баркера, а в Атланте Василий Жиров). 21 сентября 2004 года Указом Президента Казахстана «за высокие спортивные достижения на XXVIII летних Олимпийских играх 2004 года в городе Афины (Греция) и вклад в развитие физической культуры и спорта» Бахтияр Артаев был награждён орденом «Барыс» I степени.

На чемпионатах мира 2005 и 2007 годов становился бронзовым призёром. В 2006 году серебряным призёром Азиатских игр.

На олимпийских играх 2008 года в Пекине дошёл до четвертьфинала. В первом бою Бахтияр уверенно победил марокканца Саида Рашиди. Во втором бою соперником Бахтияра был 2-х кратный чемпион мира, россиянин Матвей Коробов. В упорной борьбе, со счетом 10-7, победу одержал Артаев. В четвертьфинале Артаев проиграл будущему олимпийскому чемпиону британцу Джеймсу Дегейлу (5-8)

В июле 2009 года был назначен акимом Айшабибинского сельского округа Жамбылского района.

С 23 ноября 2009 года – начальник управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области.

С июня 2009 года – директор Дворца бокса имени Бахтияра Артаева в родном Таразе.

С 2011 года – заместитель руководителя аппарата акима области.

С 24 декабря 2012 года – президент Президентского профессионального спортивного клуба «Астана».

3 ноября 2013 года – был комментатором во время поединка Головкин – Стивенс на телеканале «KAZsport».

14 ноября 2013 года вошел в состав комиссии WSB.

В 2014 году уехал учиться в Лондон, жил там 1,5 года.

С 2016 года –  директор ТОО «Тарлан батырлары» 

19 марта 2017 года был экспертом во время репортажа поединка Головкин — Джейкобс, вместе с Сериком Сапиевым.

В феврале 2018 года был назначен на пост генерального менеджера полупрофессионального боксерского клуба «Astana Arlans» .

Cемья 
 Отец — Артаев Карипулла Бибасарович (1956 — 20.08.2012),
 Мама — Жексембиева Тумаркуль Умуртаевна (1960 - 20.08.2012),.
20 августа 2012 года случилось ДТП, в 4 часа утра, на 54 км трассы «Западная Европа - Западный Китай» при въезде в Жамбылский район, близ села Айша-Биби. когда автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого был глава семейства, направлялся из Шымкента в Тараз. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. Случилось это, на печально известном перевале Куюк, где постоянно случаются аварии в зимнее время года. На месте автокатастрофы погибла мать олимпийского чемпиона, отец же скончался в реанимации больницы. Выжили две племянницы боксера, 6 и 9 лет, которые расположились на заднем сиденье.
 Старший брат — Артаев Бахыт (род.1979), служит в спецназе (по состоянию на 2004 год), женат, имеет дочку (род.2003), а также трех дочерей Сая Аянат и Жания Карипуллы.
 Младший брат — Артаев Наурыз (род.1989), женился 2010 году, бывший спортсмен.
 Жена — с 18 апреля 2009 года Тунгатова Салтанат Тугаевна (род.1986), по образованию экономист.                           
Сын — Артаев Алинур Бахтиярович (род.2009)
 Две дочери
 Второй сын (род.24.02.2016)

Награды 
 2004 — Орден «Барыс» І степени
 2004 — Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»
 Почётный гражданин города Тараза
 Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 Золотой характер чемпиона

Боксёры Казахстана
Олимпийские чемпионы от Казахстана
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»
Почётные граждане Тараза